Kansas City může být:

v geografii
 Kansas City (Missouri) – největší město amerického státu Missouri
 Kansas City (Kansas)
 North Kansas City (Missouri)

v umění
 Kansas City (skladba)
 Kansas City (film) – film Roberta Altmana
 Kansas City standard – standard uchovávání digitálních dat pro audio kazety

Související články 
 Kansas (rozcestník)

Rozcestníky - místopisné jméno